Stanisław Barański (1859–1891) – polski działacz socjalistyczny, przywódca Gminy Narodowo-Socjalistycznej w Paryżu
 Stanisław Barański (1925–2015) – polski działacz partyjny i państwowy
 Stanisław Barański (1927–2000) – pułkownik Sił Zbrojnych PRL, profesor zwyczajny, specjalista w zakresie medycyny lotniczej i kosmicznej